Basílio de Cesareia (329 – 379) — teólogo , escritor cristão do  e é um dos padres capadócios e Doutor da Igreja. É o santo mais conhecido como "São Basílio" no ocidente
 Basílio de Braga (ca. 95) — bispo católico de Braga . Por suas virtudes foi declarado santo pela Igreja Católica
 Basílio, o Velho (séc. III) — pai de São Basílio Magno, São Gregório de Níssa, São Pedro de Sebaste, São Naucrácio e Santa Macrina, a Jovem
 Basílio de Ancira (362) — padre, bispo e mártir cristão em Ancira (atual Ancara, Turquia), Galácia
 Basílio, o Louco por Cristo (1469 – 1552) ou ''Basílio, o Bem-aventurado — santo russo que empresta seu nome à Catedral de São Basílio, em Moscou

Edifícios
 Catedral de São Basílio — catedral ortodoxa russa em Moscou

Bairros do Brasil
 São Basílio (Braço do Norte)

Desambiguações de construções
Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos